Tuschebi ist die georgische Bezeichnung für:
das georgische Bergvolk der Tuschen
die Region Tuschetien, die sie bewohnen